ɪ̯ это:

 ɪ — звук МФА, Ненапряжённый неогублённый гласный переднего ряда верхнего подъёма.

 " ̯" — зубные, обозначающийся знаком МФА "Перевёрнутая кратка снизу".

ɪ̯ 
Ненапряжённый неогублённый носовой гласный переднего ряда верхнего подъёма(уточните) — ɪ̯.

Звуки речи